Буссе:

Географические названия 
 Буссе — коммуна в департаменте Кот-д’Ор Франции.
 Буссе — город в Буркина-Фасо.
 Буссе — село в Амурской области России.
 Буссе — село в Приморском крае России.
 Маяк Буссе — маяк в Приморском крае.
 Буссе — сопка во Владивостоке.
 Буссе — озеро-лагуна в Сахалинской области России.
 Буссе — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, в области Центральное Плато.

Фамилия 
 Буссе — дворянский род.
 Буссе, Андреас (род. 1959) — восточногерманский легкоатлет.
 Буссе, Вильгельм (1865—1920) — немецкий богослов.
 Буссе, Эрнст (1897—1952) — немецкий коммунист.
  (1662—1725) — французский композитор.
 Буссе, Иван Фомич (; 1763—1835) — лютеранский пастор, почётный член Петербургской академии наук.
 Буссе, Карл (1872—1918) — немецкий литературовед.
 Буссе, Константин Францевич (1840—1906) — русский архитектор
 Буссе, Николай Васильевич (1828—1866) — русский военный и государственный деятель, генерал-майор, военный губернатор Амурской области.
 
 Буссе, Теодор (1897—1986) — немецкий генерал.
 
 Буссе, Фридхельм (1929—2008) — немецкий неонацистский политик.

См. также 
 Бусе